Bilderbergconferentie 1957 (1), in februari in de Verenigde Staten.
 Bilderbergconferentie 1957 (2), in oktober in Italië.